Judenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Judenbach, Ortsteil der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg, Thüringen

Gewässer:
 Judenbach (Fuscher Ache), linker Zufluss der Fuscher Ache unter der Altjudenalm vor Ferleiten, Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Judenbach (Inn), linker Zufluss des Inns beim Mühlhof, Gemeinde Mieming, Bezirk Imst, Bundesland Tirol
 Judenbach (Lavant), rechter Zufluss der Lavant bei Unterrain, Gemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Judenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Hohlbach, zur Haidenaab) vor Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern 
 Judenbach (Schmiedebach), linker Zufluss des Schmiedebachs bei Tiefenbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Judenbach (Selchenbach), rechter Zufluss des Selchenbachs (zur Oster) durch Herchweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Judenbach (Wolayer Bach), rechter Zufluss des Wolayer Bachs (zur Gail) an der Unteren Wolayer Alm, Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Judengraben